Фёр может означать:

Топонимы 
 Фёр — немецкий остров в акватории Северного моря, входит в группу Северо-Фризских островов.
  — коммуна в департаменте Луара (Франция).
  — коммуна в департаменте Луара (Франция).

Персоналии 
  (1837—1926) — французский витражист.
 Фёр, Жорж де (1868—1943) — французский художник, дизайнер и театральный декоратор.
  (1872—1934) — французский витражист, сын Анри Фёра.
 Фёр, Теро (род. 1980) — финский ориентировщик, призёр чемпионата мира по спортивному ориентированию.